Juan Altamiranda (Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina; 3 de agosto de 1997) es un futbolista argentino. Juega de volante en Villa Belgrano, de la Liga Deportiva del Oeste.

Carrera

Inicios 

Altamiranda comenzó jugando en el club de su ciudad, Deportivo San José, hasta que en 2014, a los 17 años, llegó a Quilmes.

Quilmes 

El 27 de mayo de 2018 firmó su primer contrato con el club hasta 2021. Altamiranda debutó en el primer equipo el 26 de agosto de 2019, en el cotejo que Quimes venció 1:0 de local a Defensores de Belgrano, por la segunda fecha de la Primera Nacional 2019-20.

Berazategui 

En 2020 fue enviado a préstamo a Berazategui, equipo participante de la Primera C para lograr continuidad. Tuvo su debut en el Naranja el 27 de enero, ingresando a los 43 minutos del segundo tiempo por Marcos Roseti en la victoria por 2-0 frente a Argentino de Merlo.

Clubes 
Club Atlético Jorge Newbery. Comodoro Rivadavia. CHUBUT
2022- Presente

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado hasta el 7 de diciembre de 2021.

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha en Transfermarkt
 Ficha en Soccerway
 Ficha en BDFA

Futbolistas de Argentina
Futbolistas de la provincia de Buenos Aires
Futbolistas de Tandil
Futbolistas de las inferiores del Quilmes Atlético Club
Futbolistas del Quilmes Atlético Club en los años 2010
Futbolistas de la Asociación Deportiva Berazategui